

osoby 
 Johann Franz Encke – niemiecki astronom

obiekty astronomiczne 
 Encke – karater na Księżycu
 2P/Encke – kometa okresowa
 (9134) Encke – planetoida pasa głównego
 Przerwa Enckego – szczelina w pierścieniach Saturna